Марьянское сельское поселение — муниципальное образование в Красноармейском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Марьянский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — станица Марьянская.

География 
Расположено в юго-восточной части Красноармейского района на правом берегу реки Кубань, в 30 км западнее Краснодара.

Население

Примечания

Ссылки 
 Администрация Марьянского сельского поселения
 Марьянское сельское поселение

Сельские поселения Красноармейского района Краснодарского края